Nyström, Nystrøm oder Nystrom ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Nyström (* 1973), schwedische Fußballschiedsrichterassistentin
 Åsa Nyström (* 1960), schwedische lutherische Bischöfin   

 Bob Nystrom (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Carita Nyström (1940–2019), finnische Schriftstellerin
 Eric Nystrom (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Emilia Nyström (* 1983), finnische Beachvolleyballspielerin
 Erika Nyström (* 1983), finnische Beachvolleyballspielerin
 Eva Nyström (* 1977), schwedische Duathletin und Triathletin
 Gösta Nystroem (1890–1966), schwedischer Komponist und Maler
 Hjalmar Nyström (1904–1960), finnischer Ringer

 Joakim Nyström (* 1963), schwedischer Tennisspieler
 John W. Nystrom (1825–1885), US-amerikanischer Ingenieur
 Kauko Nyström (1933–2009), finnischer Leichtathlet
 Lene Nystrøm (1973), norwegische Sängerin und Schauspielerin
 Stig Nyström (1919–1983), schwedischer Fußballspieler
 Susanne Nyström (* 1982), schwedische Skilangläuferin
 Valter Nyström (1915–2011), schwedischer Langstreckenläufer